biologische levenscyclus: de volledige opeenvolging van de fasen van groei en ontwikkeling van het moment vanaf de vorming van de zygote tot aan de vorming van de gameten
 de generatiewisseling: de morfologische afwisseling van biologische generaties
 de kernfasewisseling: de cytologische afwisseling van kernfasen (haplofase en diplofase)
 bij planten: levenscyclus (zaadplanten) (die loopt van zaad tot zaad) en de fenologie
 de metamorfose of gedaanteverwisseling bij dieren
 de wisseling van gastheer bij parasitaire organismen
 productlevenscyclus: een begrip uit de marketing en economie bij het onderzoek naar marketingstrategieën
 levenscyclusanalyse van producten: een methode om de totale milieubelasting of kosten te bepalen van een product gedurende de hele levenscyclus
 het levenscyclusmodel van Modigliani geeft de voorstelling van een algemene financiële levenscyclus van de mens
 levenscyclus van sterren: een ander omschrijving voor sterevolutie
 levenscyclus (volksgeloof): een volksgeloof in Europa tot ca 1800 dat samenhing met de opeenvolging van de seizoenen
 opeenvolging van levensfasen van de mens, waarvan de betekenis varieert naargelang de context en die betrekking op heeft te onderscheiden perioden van leven